Administration-To-Administration ist ein Begriff für Geschäftsbeziehungen zwischen staatlichen Stellen (Behörden) bzw. öffentlichen Einrichtungen.

Speziell wird darunter E-Business und elektronischer Datenaustausch zwischen staatlichen Einrichtungen verstanden. Ein Beispiel in Deutschland ist der elektronische Abgleich von Daten der Meldeämter mit denen der GEZ, um auch von Schwarzsehern bzw. -hörern Rundfunkgebühren eintreiben zu können.

Einzelnachweise 

Öffentliche Wirtschaft
E-Business